Gerhard Händler ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Händler (Kunsthistoriker) (1906–1982), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor 
 Gerhard Händler (Fußballspieler) (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Händler (Polizist) (1928–1953), deutscher Polizist